Lima může být:
 Lima – hlavní město Peru
 Lima (region) – oblast v Peru
 Lima (Ohio) – město v USA
 Lima (příjmení)
 písmeno L v hláskovací abecedě NATO